Малы́шкин — русская фамилия. Известные носители:
 Малышкин, Александр Георгиевич (1892—1938) — русский советский писатель.
 
 Малышкин, Олег Александрович (род. 1951) — российский политический деятель, депутат Государственной Думы РФ.

Населённые пункты 
 Малышкин — деревня в Стародубском районе Брянской области.

См. также 
 Малышев
 Малышкино